Borbone-Condé – ramo collaterale della Casa Reale di Francia
 Anna Genoveffa di Borbone-Condé – principessa francese
 Anna Maria Vittoria di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Eleonora di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Elisabetta Alessandrina di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Enrico I di Borbone-Condé – nobile francese
 Enrico II di Borbone-Condé – nobile francese
 Enrico III Giulio di Borbone-Condé – nobile francese
 Luigi di Borbone-Condé – nobile francese
 Luigi I di Borbone-Condé – generale francese
 Luigi II di Borbone-Condé – nobile e condottiero francese
 Luigi III di Borbone-Condé – generale francese
 Luigi IV Enrico di Borbone-Condé – politico francese
 Luigi VI Enrico di Borbone-Condé – nobile francese
 Luigi Giuseppe di Borbone-Condé – generale francese
 Luigi Antonio di Borbone-Condé – nobile francese
 Luisa Anna di Borbone-Condé – nobile francese
 Luisa Adelaide di Borbone-Condé – nobile e religiosa francese
 Luisa Benedetta di Borbone-Condé – nobildonna spagnola
 Luisa Elisabetta di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Maria Anna di Borbone-Condé (1678-1718) – nobildonna francese
 Maria Anna di Borbone-Condé (1697-1741) – nobildonna francese
 Maria Teresa di Borbone-Condé – nobildonna francese